Brinkley (Engeland)
 Brinkley (Arkansas)